Saint-Bris est un patronyme et un toponyme français.

Patronyme 
 Gonzague Saint Bris (1948-2017), écrivain, journaliste et historien français.

Toponyme 
 Saint-Bris-des-Bois, commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime.
 Saint-Bris-le-Vineux, commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne.

Chemins de fer 
 Gare de Champs - Saint-Bris, gare ferroviaire française de la ligne de Laroche-Migennes à Cosne.

Autres 
 Saint-bris, vin blanc d'appellation d'origine contrôlée du vignoble de Bourgogne. 

Homonymie
Homonymie de patronyme